Op Roland Garros 1988 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 23 mei tot en met 5 juni 1988.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver slaagden erin hun titel te prolongeren. In de finale versloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Claudia Kohde-Kilsch en Helena Suková in twee sets. Het was hun 70e gezamenlijke titel (de negentiende grandslamtitel). Navrátilová had daar­naast 70 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver 23.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Negen Nederlandse vrouwen speelden mee, waarvan vier koppels.
 Manon Bollegraf en Marianne van der Torre waren het vijftiende reekshoofd – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ook Ingelise Driehuis en Marcella Mesker wisten hun openingspartij te winnen, waarna zij in de tweede ronde werden uitgeschakeld.
 Voor Carin Bakkum en Brenda Schultz viel het doek na de eerste ronde.
 Nicole Jagerman en Simone Schilder verloren eveneens hun openingspartij.
 Ook Hester Witvoet en haar Australische spelpartner Anne Minter konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Er waren twee Belgische deelneemsters.
 Het koppel Ann Devries en Sandra Wasserman strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1988